Niestierienko (ukr., ros. Нестеренко) – nazwisko ukraińskie. Pochodzi od imienia Nestor i sufiksu -enko. Na początku XXI wieku Ukrainę zamieszkiwało ponad 37 tysięcy osób, noszących to nazwisko.

 Jurij Niestierienko – rosyjski pisarz, zwolennik antyseksualizmu
 Julija Nieściarenka – białoruska lekkoatletka i sprinterka
 Viktors Ņesterenko – łotewski piłkarz pochodzenia ukraińskiego
 Mykyta Nesterenko – ukraiński lekkoatleta

Przypisy